Pseudodimitri (Лжедмитрий) steht für:
 Pseudodimitri I.
 Pseudodimitri II.
 Pseudodimitri III.